Dans la mythologie grecque, Ménétios ou Ménœtios peut désigner :
 Ménétios fils de Japet, un des Titans ;
 Ménétios fils d'Actor, le père de Patrocle.
En astronomie, ce nom désigne :
 (617) Patrocle I Ménétios, satellite de l'astéroïde (617) Patrocle.

bg:Менетей
ja:メノイティオス
lt:Menotėjas
nl:Menoetius